Brice (Ohio)
Brice Hortefeux

Desambiguações de topônimos